Die Liste der Zweitausender im Bezirk Liezen enthält alle Berggipfel des österreichischen Bezirks Liezen (Steiermark), die über 2000 m hoch sind. Höchster Berg des Bezirks ist der Hohe Dachstein mit .

(Quelle: Austrian Map 1:50.000 des BEV)

Liezen, Bezirk
!Liezen, Bezirk